Joan of Arc är det engelska namnet på Jeanne d'Arc. Det kan också syfta på:

 Joan of Arc – en amerikansk biografisk dramafilm från 1948, se Jeanne d'Arc (1948)
 Joan of Arc (1999) – en amerikansk drama- och äventyrsfilm från 1999
 Joan of Arc (musikgrupp) – ett amerikanskt indieband bildat 1995
 Joan of Arc (sång) – en låt av den brittiska synthpop-gruppen Orchestral Manoeuvres in the Dark utgiven 1981
 Joan of Arc (dikt) – en dikt av Robert Southey från 1796
 Joan of Arc (pjäs) – en pjäs av Tom Taylor
 Jeanne d'Arc (R97) – en fransk helikopterkryssare